Pępowo (gemeente), een gemeente in de woiwodschap Groot-Polen
Pępowo (Groot-Polen), een dorp in deze gemeente
Pępowo (Pommeren), een dorp in de gemeente Żukowo